L'Impératrice maléfique est le huitième tome de la série Tara Duncan de Sophie Audouin-Mamikonian. Il est paru le .

Résumé 
Bannie sur Terre pour avoir failli détruire AutreMonde, Tara est coupée de toute sa vie passée. Aucune nouvelle de ses amis, Robin l’elfe aux beaux yeux, Cal le Voleur Patenté ni Moineau la douce… 

Loin de son MagicGang, le temps paraît bien long à la jeune fille. Mais le jour de ses seize ans, des nouvelles terribles lui parviennent dans son exil : sur AutreMonde, les sangraves de Magister mènent une attaque simultanée contre les dirigeants des États et les membres du MagicGang. Il y a des blessés, on est encore sans nouvelles de certains…

La jeune fille comprend avec terreur que Magister veut anéantir ses proches.

Sans ses amis, elle n’est rien, et il le sait. Quand il les aura neutralisés, il aura le pouvoir à portée de main.
Sauf que le coupable n’est pas Magister. La réalité que va découvrir Tara est bien pire. Folle d’angoisse et de rage, elle se décide à passer dans la clandestinité : elle va entrer illégalement sur le territoire magique pour aller au secours d’AutreMonde. Même si le seul moyen d’y parvenir est de traverser les dangereuses Limbes démoniaques…

Aventure, amour, humour, magie : on retrouve ici avec bonheur les ingrédients qui ont fait l’immense succès de la sortcelière préférée des jeunes lecteurs ! A l'automne 2010, la diffusion du dessin animé Tara Duncan, sur M6, va faire grand bruit dans le monde de la jeunesse…

Notes et références 

Roman pour l'enfance et la jeunesse
Roman de fantasy français
Roman français paru en 2010
Tara Duncan